|-
| 26001 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26002 Angelayeung ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26003 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26004 Loriying ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26005 Alicezhao ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26006 - ||  || 18 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26007 Lindazhou ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26008 - ||  || 29 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26009 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26010 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26011 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26012 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26013 Amandalonzo ||  || 24 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26014 - || 2051 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26015 - || 2076 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26016 - || 2633 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26017 - || 2674 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26018 - || 2695 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26019 - || 2768 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26020 - || 3094 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26021 - || 4177 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26022 - || 4180 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26023 - || 4538 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26024 - || 4543 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26025 - || 4587 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26026 - || 4664 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26027 - || 4861 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26028 - || 5554 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26029 - || 5565 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26030 - || 6004 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26031 - || 6074 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26032 - || 6556 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26033 - || 6801 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26034 - || 9611 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26035 - || 1119 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26036 - || 2166 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26037 - || 2183 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26038 - || 2290 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26039 - || 3268 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26040 - || 3747 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26041 - || 4172 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26042 - || 4242 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26043 - || 4319 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26044 - || 1259 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26045 - || 1582 T-2 || 24 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26046 - || 2104 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26047 - || 2148 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26048 - || 2409 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26049 - || 3161 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26050 - || 3167 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26051 - || 3200 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26052 - || 3230 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26053 - || 4081 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26054 - || 4231 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26055 - || 4257 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26056 - || 4281 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26057 Ankaios || 4742 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26058 - || 1061 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26059 - || 1089 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26060 - || 1164 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26061 - || 2315 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26062 - || 2466 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26063 - || 2634 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26064 - || 3500 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26065 - || 3761 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26066 - || 4031 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26067 - || 4079 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26068 - || 4093 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26069 - || 4215 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26070 - || 4240 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26071 - || 4335 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26072 - || 5155 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 26073 - || 5168 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 1977 TD || 8 octombrie 1977 || La Silla || 
|-
| 26075 Levitsvet ||  || 8 august 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 26076 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 26077 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 26078 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 26079 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 26080 - || 1980 EF || 14 martie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 26081 - ||  || 6 august 1980 || La Silla || 
|-
| 26082 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 26083 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 26084 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 26085 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 26086 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 26087 - ||  || 21 octombrie 1982 ||  || 
|-
| 26088 - ||  || 17 august 1985 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 26089 - ||  || 17 august 1985 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 26090 - ||  || 1 august 1986 || Palomar || 
|-
| 26091 ||  || 13 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 26092 - || 1987 SF || 16 septembrie 1987 ||  || T. Seki
|-
| 26093 ||  || 25 octombrie 1987 || Kushiro || , 
|-
| 26094 - || 1988 NU || 11 iulie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 26095 - || 1988 PU || 10 august 1988 || Palomar || , 
|-
| 26096 - ||  || 16 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 26097 - ||  || 6 noiembrie 1988 ||  || T. Seki
|-
| 26098 ||  || 4 ianuarie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 26099 || 1989 WH || 20 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 26100 ||  || 29 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-